Ку́бок облада́телей ку́бков А́зии () — международный клубный футбольный турнир, проводившийся Азиатской конфедерацией футбола (АФК) среди обладателей национальных кубков азиатских стран. Первый турнир состоялся в 1991 году, последний — в 2002 году, после чего данное соревнование было объединено с Азиатским кубком чемпионов в единый турнир — Лигу чемпионов АФК.

Финалы

Победители и финалисты

По странам

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков Азии на сайте RSSSF

Международные клубные соревнования по футболу
Азиатская конфедерация футбола